Генри Брезил Вольтхолл (; ; Шелби,  — ; Монровия, ) — американский киноактёр.

Карьера 
Вольтхолл начал свою карьеру как театральный актер на сцене Бродвея. Его дебютом была роль второго плана в постановке драмы Уильяма Вон Муди «The Great Divide». Карьера киноактёра началась в 1908 году с фильма «Спасённый из орлиного гнезда».

Личная жизнь 
Вольтхолл был дважды женат. Его первый брак, с актрисой Изабель Фентон, закончился разводом после десяти лет совместной жизни в 1917 году. Через год после развода Вольтхолл женился вторично на актрисе Мэри Чарлсон, брак с которой продлился до его смерти от гриппа в 1936 году.

Избранная фильмография 

 1908 — Спасённый из орлиного гнезда / Rescued from an Eagle’s Nest
 1909 — Спекуляция пшеницей / A Corner in Wheat
 1909 — / The Hessian Renegades
 1909 — / Fools of Fate
 1909 — / In Little Italy
 1909 — / The Day After
 1909 — /Choosing a Husband
 1910 — /The Two Brothers
 1910 — /The Kid
 1910 — Рамона / Ramona
 1910 — /In the Border States
 1910 — /The House with Closed Shutters
 1912 — Невидимый враг / An Unseen Enemy
 1912 — /The Inner Circle
 1912 — /A Change of Spirit
 1912 — /Two Daughters of Eve
 1912 — /So Near, Yet So Far
 1912 — /A Feud in the Kentucky Hills
 1912 — /In the Aisles of the Wild
 1912 — /The One She Loved
 1912 — Любительница румян / The Painted Lady
 1912 — Моя крошка / My Baby
 1912 — / The Informer
 1912 — / Brutality
 1912 — /My Hero
 1912 — /The Burglar’s Dilemma
 1912 — /The God Within
 1913 — /Three Friends
 1913 — /Love in an Apartment Hotel
 1913 — /Broken Ways
 1913 — /The Unwelcome Guest
 1913 — /The Sheriff’s Baby
 1913 — /If We Only Knew
 1913 — Барышня и мышка / The Lady and the Mouse
 1913 — /The Wanderer
 1913 — /The House of Darkness
 1913 — /The Tenderfoot’s Money
 1913 — /The Stolen Loaf
 1913 — /Red Hicks Defies the World
 1913 — /The Switch Tower
 1913 — /The Mothering Heart
 1913 — /The Mistake
 1913 — /A Gambler’s Honor
 1913 — /During the Round-Up
 1913 — /The Mirror
 1913 — /The Vengeance of Galora
 1913 — /Two Men of the Desert
 1913 — /A Woman in the Ultimate
 1913 — /The Battle at Elderbush Gulch
 1913 — Смертельный марафон / Death’s Marathon
 1914 — /The Green-Eyed Devil
 1914 — Юдифь из Бетулии / Judith of Bethulia
 1914 — /Home, Sweet Home
 1914 — /Lord Chumley
 1914 — /Man’s Enemy
 1914 — Совесть-мститель / The Avenging Conscience — племянник
 1915 — Рождение нации / The Birth of a Nation
 1916 — /The Strange Case of Mary Page
 1918 — /The Great Love
 1919 — /The False Faces
 1922 — /The Kickback
 1923 — /The Face on the Bar-Room Floor
 1925 — Пластмассовый век / The Plastic Age
 1925 — The Golden Bed
 1925 — Kentucky Pride
 1925 — Dollar Down
 1926 — / The Road to Mandalay
 1926 — Алая буква / The Scarlet Letter
 1926 — Барьер
 1927 — Крылья / Wings
 1927 — Лондон после полуночи / London After Midnight
 1929 — /Speakeasy
 1929 -/The Jazz Age
 1929 — Мост короля Людовика Святого/The Bridge of San Luis Rey
 1929 — /The Trespasser
 1930 — /Temple Tower
 1932 — /Police Court
 1932 — /The Cabin in the Cotton
 1932 — /Ride Him, Cowboy \
 1933 — 42-я улица /42nd Street
 1934 — Вива Вилья!
 1934 — Судья Прист / Judge Priest — его преподобие Эшби Бранд
 1935 — /A Tale of Two Cities
 1936 — Дьявольская кукла /The Devil-Doll
 1936 — /China Clipper

Примечания

Ссылки 
 Генри Б. Вольтхолл (фотогалерея)
 Сайт, посвящённый Вольтхоллу
 Портреты Генри Б. Вольтхолла (moviecard)
 Литература об Генри Б. Вольтхолле

Артисты водевилей
Умершие от гриппа
Похороненные на кладбище Hollywood Forever